Krembung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Krembung, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Krembung, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar